Feuersang heißen folgende geographische Objekte:

 Feuersang (Gemeinde Flachau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Am Feuersang, auch Feuersangberg, Ortslage von Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

 Feuersang (Ankogelgruppe), 2477 m, bei Gastein-Böckstein im Anlauftal, Land Salzburg